Chaumontet steht für:

 eine Ortschaft in der Gemeinde Chaumont (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sillingy im Département Haute-Savoie, Frankreich

Chaumontet ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Franz Anton Eugen von Chaumontet (1727–1788), königlich preußischer Generalmajor